Wiśniewo (gromada w powiecie mławskim)
 Wiśniewo (gromada w powiecie zambrowskim) (łomżyński/zambrowski)

także:
 Wiśniowo Ełckie (gromada) (powiat ełcki)